Un país es una nación, región o territorio.

Pais, PAIS o país también pueden referirse a:

 Pintura del paisaje, género pictórico que representa escenas de la naturaleza.
 Política Abierta para la Integridad Social (PAIS), partido político argentino fundado por José Octavio Bordón en 1995, que posteriormente integró el FREPASO.
 Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS), partido político chileno de izquierda que funcionó entre noviembre de 1988 y marzo de 1990.
 País (partido político), partido político chileno de izquierda creado en 2016.
 Ernestina Pais, presentadora de televisión y radio argentina.
 Federica Pais, presentadora de televisión y radio argentina.
A la tela o papel que conforma un abanico.

Otros 
 El País